

Рудзіни — село в гміні Неґославіце Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Рудзіни — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства